Dieser Artikel behandelt den FK Austria Wien bei Spielen im Europapokal seit 1933.

Europacup-Statistik 

Sport (Wien)
Wien, Austria
FK Austria Wien